La Temporada 2003 de World Series V6 es la sexta edición de este campeonato y la segunda con los nuevos Dallara V6.

Novedades en el campeonato 
 La compañía AER (Advanced Engine Research) proveedora de motores de Nissan, introduce una nueva versión del motor V6 de 450 CV, contando así con 35 cv más que la temporada anterior.
 Michelin introduce un nuevo compuesto de neumáticos para la categoría.

Calendario 
Tests

Temporada

 * Esta ronda se iba a disputar el 23 de noviembre en el Autódromo de Interlagos (Brasil) pero se canceló por la situación económica del momento en Brasil.

Escuderías y pilotos participantes

Clasificaciones

Pilotos 

 Sistema de puntuación:

Escuderías

Referencias 
 Datos de la temporada en Speedsport Magazine

World Series by Renault
Deportes de motor en 2003